Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2008 se konalo ve dnech 12. a 13. ledna 2008 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Jednalo se o 10. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Kanaďanka Kristina Grovesová, Američan Chad Hedrick nestartoval.

V Calgary se počtvrté mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Cindy Klassenová. Mezi muži počtvrté zvítězil Američan Shani Davis.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2008, speedskatingnews.info

2008
Rychlobruslení v roce 2008
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2008